Албергария-а-Велья:

 Албергария-а-Велья — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Авейру.
 Албергария-а-Велья — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.